Chiesa della Beata Vergine di Caravaggio – chiesa di Vigevano, in provincia di Pavia 
 chiesa della Beata Vergine del Ponte – chiesa a Cevio, in Canton Ticino

Pagine correlate

 Chiesa della Beata Vergine Addolorata
 Chiesa della Beata Vergine Assunta
 Chiesa della Beata Vergine del Carmine
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie
 Chiesa della Beata Vergine Immacolata
 Chiesa della Beata Vergine Maria
 Santuario della Beata Vergine